Wikander är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wikander  615
 Vikander 315
 Wijkander 132
 Wicander 62
 Vijkander 11
Tillsammans blir detta 1 135 personer.

Personer med efternamnet Wikander eller varianter av detta namn

 Alicia Vikander (född 1988), dansare och skådespelare
 Ann-Marie Wikander (född 1947), författare
 August Wicander (1836–1891), industriman
 August Wijkander (1849–1913), fysiker och politiker
 Berndt Wijkander (1859–1925), bergsingenjör och företagsledare
 Carl August Wicander (1885–1952), direktör och industriledare
 Christian Wikander (född 1960), producent, manusförfattare, regissör
 David Wikander (1884–1955), musiklärare, tonsättare och organist
 Einar Wikander (1872–1944), ingenjör
 Eva Wikander (1947–2002), författare och manusförfattare
 Evert Wijkander (1891–1980), bergsingenjör och företagsledare
 Hjalmar Wicander (1860–1939), industriman
 Hugo Wikander (1879–1965), hovrättsråd
 Ingeborg Wikander (1882–1941), missionär och författare
 Johan Wikander (1850–1925), generalmajor
 Magnus Wicander (1720–1794), kyrkomålare och konterfejare
 Maria Fahl Vikander (1951–2022), skådespelare
 Monica Bratt Wijkander (1913–1961), glaskonstnär
 Natanael Wikander (1873–1964), överste
 Nils Wikander (1848–1914), predikant
 Ola Wikander (född 1981), teolog, författare och översättare
 Oscar Wijkander (1826–1899), författare
 Stig Wikander (1908–1983), språk- och religionsforskare, indolog
 Theodor Wijkander, flera personer
 Theodor Wijkander (1821–1885), militär och politiker
 Theodor Wijkander (1880–1948), försäkringsdirektör och politiker, liberal
 Theodor Wijkander (jurist) (1850–1925), jurist
 Ulla Wikander (1915–2014), skådespelare
 Ulla Wikander (historiker) (född 1940), professor i ekonomisk historia
 Valborg Wikander (1893–1936), folkskollärare, målare och tecknare
 Yngve Wikander (1882–1968), civilingenjör
 Örjan Wikander (född 1943), professor i antikens kultur- och samhällsliv

Se även
 Wicanders korkfabrik
 Wicanderska villan
 Wicanderska välgörenhetsskölden

Källor

Svenska efternamn